Geiman () ist der Familienname folgender Personen:

 Semjon Wiktorowitsch Beliz-Geiman (* 1945), sowjetischer Schwimmer
 Swetlana Lwowna Geiman, eigentlicher Name von Linda (Sängerin) (* 1977), russische Sängerin
 Wassili Alexandrowitsch Geiman (1823–1878), russischer General

Siehe auch:
 Gaiman